Ankerstein steht für

 eine besondere Form der Konsole (Bauwesen)
 ein Bauteil der mechanischen Uhr mit Ankerhemmung; siehe Stein (Uhr)